Валериана кельтская () ― вид растений семейства жимолостные (Caprifoliaceae). Он также известен как альпийская валериана и валериана остролистная. Это эндемик Восточных Альп. Представляет собой многолетнее травянистое растение высотой от 5 до 15 см (2,0–5,9 дюйма). Наряду с валерианой и Valeriana elongata он образует кладу двудомных растений. До 1930-х годов его широко собирали для экспорта в Азию для использования в парфюмерии. Корень использовался в качестве тонизирующего средства.

Галерея

Примечания

Ссылки

Валериановые
Парфюмерные ингредиенты
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum